Метехан Гючлю (; 2 апреля 1999, Монфермей, Франция) — турецкий и французский футболист, нападающий клуба «Эммен».

Клубная карьера 
Гючлю — воспитанник французского клуба «Пари Сен-Жермен». Для получения игровой практики Метехан выступал за дублирующий состав. 17 апреля 2019 года в матче против «Нанта» он дебютировал в Лиге 1. В этом же поединке Метехан забил свой первый гол за «Пари Сен-Жермен».

22 июля 2022 года перешёл в нидерландский «Эммен», подписав с клубом контракт на один сезон.

Международная карьера 
В 2018 году Гючлю в составе юношеской сборной Турции принял участие в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матче против Англии и Украины. В поединке против англичан Мтехан отметился забитым мячом.

Достижения 
«Эммен»
 Победитель Первого дивизиона Нидерландов: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 

Футболисты Франции
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Эммен»